
Termin -{R45}- ima više značenja.

 R-oznake, R45: Može uzrokovati kancer
 R45 put (Južna Afrika), autoput